Ба́тор Будажа́пович Буда́ев (род. 19 ноября 1958) — российский бурятский оперный певец, народный артист Бурятии, заслуженный артист Российской Федерации (2006), солист Бурятского академического театра оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.

Биография 

Родился 19 ноября 1958 года в улусе Улюн Баргузинского района Бурятии. После школы поступил в Улан-Удэнское музыкальное училище имени П.И. Чайковского. В 1988 году окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных.

Вернувшись в Улан-Удэ был принят в качестве солиста в труппу Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Г. Цыдынжапова. Также работал солистом в Оркестре бурятских народных инструментов Бурятской телерадиокомпании.

Батор Будаев обладает драматическим тенором широкого диапазона и имеет в своём репертуаре немало заглавных партий в произведениях зарубежной и отечественной классики. Бурятские композиторы многие свои песни написали специально для него, для его голоса, для его творческих возможностей.

Выступал на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга, других городов России, а также в Нидерландах, Франции, Монголии, Австрии, Южной Кореи и США.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Российской Федерации (3 апреля 2006 года) — за заслуги в области искусства
 Народный артист Бурятии
 Дипломант I Международного конкурса оперных певцов в Перми
 Лауреат Международного конкурса вокалистов им. Хайдава в Улан-Баторе, 1998 год
 Почётная грамота Министерства труда и социального развития России
 Премии и Благодарности Министерства культуры Бурятии и театра.

Репертуар 

Манрико («Трубадур» Д. Верди);
Калаф («Турандот» Д. Пуччини);
Канио («Паяцы» Р. Леонкавалло);
Владимир Игоревич («Князь Игорь» А. Бородина);
Молодой цыган («Алеко» С. Рахманинова);
Дархан, Дууша Убэгэн («Энхэ-Булат батор» М. Фролова);
Садко («Садко» Н. А. Римского-Корсакова);
Каварадосси («Тоска» Д. Пуччини);
Герман («Пиковая дама» П. И. Чайковского);
Фауст («Фауст» Ш. Гуно);
Баринкай («Цыганский барон» И. Штрауса);
Айзенштайн («Летучая мышь» И. Штрауса);
Хозе («Кармен» Ж. Бизе); 
Самсон («Самсон и Далила» К. Сен-Санса);
Сергей («Катерина Измайлова» Д. Шостаковича; 
Абай-Гэсэр («Гэсэр» А. Андреева);
Доктор Малатеста и Эрнесто («Доне Паскуале» Г. Доницетти); 
Князь Шуйский («Борис Годунов» М. Мусоргского)

Примечания

Ссылки 
«Его обаянию конца и края нет!»
Телепередача Буряад Орон. Поет Батор Будаев

Оперные певцы и певицы СССР
Оперные певцы и певицы России
Заслуженные артисты Российской Федерации
Персоналии:Бурятский театр оперы и балета
Народные артисты Бурятии
Певцы и певицы Бурятии
Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных